Bechcice-Kolonia – wieś w województwie łódzkim, w powiecie pabianickim, w gminie Lutomiersk
 Bechcice-Parcela – wieś w województwie łódzkim, w powiecie pabianickim, w gminie Lutomiersk
 Bechcice-Wieś – wieś w województwie łódzkim, w powiecie pabianickim, w gminie Lutomiersk
 Bechcice – część miasta Konstantynów Łódzki